Il doppio  del PTT Pattaya Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le campionesse uscenti Sara Errani e Roberta Vinci hanno deciso di non prendere parte al torneo. In finale Sania Mirza e Anastasija Rodionova hanno battuto Chan Hao-ching e Chan Yung-jan 3-6, 6-1, [10-8]

Teste di serie

  Sania Mirza /  Anastasija Rodionova (campionesse)
  Eléni Daniilídou /  Tamarine Tanasugarn (ritirate, semifinale)

  Akgul Amanmuradova /  Kimiko Date-Krumm (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (finale)

Tabellone

Note 
 

PTT Pattaya Open 2012
WTA Tour 2012